Mohanpur – stato principesco del subcontinente indiano del passato
 Mohanpur – comune del Bangladesh
 Mohanpur – suddivisione dell'India
 Mohanpur Mohammadpur – suddivisione dell'India